Ploužnice bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Ploužnice (Plauschnitz), Ortsteil von Lomnice nad Popelkou
 Ploužnice (Plauschnitz), Ortsteil von Ralsko